Roca de Migdia (Mont-ral), cim del municipi de Mont-ral (Alt Camp)
 Roca de Migdia (la Coma i la Pedra), cim dels municipis de Josa i Tuixén (Alt Urgell) i la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Roca de Migdia (Tivissa), cim del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Roca de Migdia (Mieres), cim del municipi de Mieres (Garrotxa)